Норихиро Яги ( Яги Норихиро) — мангака. Родился в 1968 году на Окинаве. За свою дебютную работу UNdeadman, опубликованную в журнале Monthly Shonen Jump и включавшую два дополнения, Яги Норихиро стал тридцать вторым лауреатом премии «Акацука».

Его первой многотомной мангой стала комедия Angel Densetsu (Легенда Ангела), которая выходила в Monthly Shonen Jump c 1992 по 2000 годы. Его эпическая сага Claymore выходила в журнале с 2001 по 2014 год

В свободное время Яги увлекается вещами вроде японского комедийного дуэта Downtown, боевыми искусствами, играми, вождением и хард-роком, но он не считает их настоящими хобби.

Список работ 
 «UNdeadman».(1990)
  — комедийная манга выпускавшаяся 1992-й по 2000-й год.
  — фэнтэзийная манга, выпускавшаяся с 2001-го по 2014-й год.
 «Arcadia of the Moonlight» — ваншот, 2017.
 «Soukyuu no Ariadne» (Ariadne in the blue sky) — фэнтезийная манга, выпускается с декабря 2017 года.

Ссылки 

Мангаки